Eunyctibora — род насекомых из семейства Ectobiidae отряда тараканообразных. Ареал рода охватывает Южную и Центральную Америку от Панамы до Аргентины.

Описание 
Усики на значительной части своей длины сильно утолщены. Переднеспинка эллиптической формы. поперечном направлении. Её задний край сильнее изогнут, чем передний. Боковые части не вдавлены. Бёдра в передней части часто без шипов.

Виды 
В роде Eunyctibora 5 видов:
  — Перу;
  — Бразилия;
  — Перу;
  — Панама и Колумбия;
  — Аргентина.

Примечания 

Ectobiidae
Насекомые Южной Америки
Насекомые Центральной Америки
Роды таракановых